4 × 100 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz finał odbyły się 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 92 zawodników z 23 państw. Każdy komitet narodowy mógł wystawić jedną sztafetę do eliminacji.

Złoty medal zdobyła francuska sztafeta w składzie: Camille Lacourt, Giacomo Perez d’Ortona, Jérémy Stravius, Fabien Gilot.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
W eliminacjach wystąpiły sztafety z 23 krajów.

Finał 
Do finału awansowało 8 najlepszych sztafet z eliminacji.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013